Basilica di San Nicolò – chiesa di Lecco
 Basilica di San Nicolò – chiesa di Pietra Ligure
 Protobasilica di San Niccolò di Trapani

Pagine correlate 

 Basilica di San Nicola (disambigua)
 Chiesa di San Nicolò